

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Pedro Sousa derrotó en la final a Alessandro Giannessi.

Cabezas de serie 

  Gastão Elias (Primera ronda)
  Alessandro Giannessi (Finalista)
  Alexander Bublik (Segunda ronda)
  Marco Cecchinato (Semifinales)

<ol start=5>
  Rubén Ramírez Hidalgo ''(Cuartos de final, retiro)
  Stefano Napolitano ''(Segunda ronda)
  Constant Lestienne ''(Segunda ronda)
  Lorenzo Giustino ''(Segunda ronda)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Francavilla al Mare 2017